Guarello puede referirse a:

Lugares
la isla Guarello, ubicada en la costa austral de Chile, en la que se explota piedra caliza.

Personas
Alejandro Guarello; compositor chileno. Presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor.
Ángel Guarello; político chileno, primer diputado electo por el Partido Demócrata a fines del siglo XIX.
Fernando Guarello Fitz-Henry; político nacionalsocialista chileno, activo entre los años 1930s y 1960s.
Juan Cristóbal Guarello; periodista deportivo de la televisión chilena.